Highcliff bezeichnet
 Highcliff (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Highcliff (Hongkong), Hochhaus in Hongkong